Алексе́й И́горевич Гри́шин (28 сентября 1988, Чехов, СССР) — российский хоккеист, защитник.

Карьера 
Воспитанник хоккейной школы московского «Спартака». Начал выступать в составе чеховского «Витязя», за который играл в течение трёх сезонов (в том числе в КХЛ в сезоне 2008/09). 4 января 2009 года получил серьезную травму во время матча с «Барысом» — оскольчатый перелом со смещением левой руки. Перенес 9 операций и после 2,5 лет вернулся в хоккей, в команду «Рубин» Тюмень, с которой стал серебряным призёром ВХЛ. Сезон 2012/13 провёл в новокузнецком «Металлурге». После отказа клуба продлевать контракт перешёл в «Салават Юлаев». Большую часть времени выступал за фарм-клуб «Торос». В октябре 2013 года был обменян на игрока московского «Спартака» Андрея Анкудинова, также выступавшего за фарм-клуб «Сокол». 14 января 2014 года в гостевом матче против «Барыса» (2:4) забросил свою первую шайбу в КХЛ.

27 мая 2014 года вернулся в подольский «Витязь».

10 мая 2016 года получил предложение подписать пробный контракт с «Торпедо» Нижний Новгород.

Статистика выступлений 
 По состоянию на 25 февраля 2014 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ВХЛ
 Профиль на сайте Глобал Спорт Консалтинг
 Профиль на сайте «Салавата Юлаева»

Хоккеисты России
Хоккейные защитники
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Рубин»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Ариада»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Торос»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Нефтяник» Альметьевск
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки ХК «Рязань»